L'eau-de-vie saurienne est une boisson appartenant à l'univers de fiction de Star Trek.

Dans l'épisode Ils étaient des millions (The Man Trap) de la série classique, Janice Rand explique le comportement étrange de Green par un abus supposé de cette eau-de-vie.

Dans l'épisode Charlie X, James Kirk invite le capitaine de l', le capitaine Ramart, à prendre un verre d'eau-de-vie saurienne.

Culture de Star Trek
Boisson de fiction